Križevci se poate referi la:

Križevci, un oraș în Croația;
Križevci, un oraș în Slovenia;
Križevci, denumirea croată a satului Drávakeresztúr, județul Baranya, Ungaria.